Broända kan syfta på:
 
 Broända, Sjundeå – en i Sjundeå kommun, Nyland
 Broända, Bjärnå – by i Bjärnå kommun, Egentliga Finland, fi. Provani